Schwarze Pockau är ett vattendrag i Tjeckien, på gränsen till Tyskland. Det ligger i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Prag.

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Källor 

Vattendrag i Tjeckien